Gehlsbach (rivier), een rivier in het zuiden van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Gehlsbach (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren